Райчевци () — населенный пункт в общине Лакташи, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Райчевцах проживало 334 человека.

Население

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской